Бен-Шемен — многозначный термин:

 Бен-Шемен — мошав, расположенный в центральной части Израиля в нескольких километрах восточнее города Лод
 Бен-Шемен — молодёжная деревня и сельскохозяйственная школа-интернат в центральной части Израиля.